Thannöd ist der Ortsname von

 Thannöd (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Thannöd (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Tannöd